Starkville peut faire référence à :

 Starkville, siège du comté d'Oktibbeha, situé dans l'État du Mississippi
 Starkville, ville statutaire située dans le comté de Las Animas, dans l'État du Colorado